Jméno a příjmení Helena Čermáková má více nositelů:

 Helena Čermáková (politička) (* 1926) – česká a československá politička ČSS z Prahy, poslankyně FS za normalizace
 Helena Čermáková (herečka) (* 1957) – česká herečka, členka souboru Městského divadla Zlín